Schochin () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikolajewitsch Schochin (* 1951), russischer Politiker, Mitglied des Präsidiums des Obersten Rates der Partei „Einiges Russland“
 Nikolai Alexandrowitsch Schochin (1819–1895), russischer Architekt, Restaurator und Mäzen
 Nikolai Michailowitsch Schochin (1913–1988), russischer Rotarmist, Held der Sowjetunion